А́нджей Бе́рнард Бу́нцоль (; 21 сентября 1959, Гливице, Польская Народная Республика) — польский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года и участник чемпионата мира 1986 года.

Карьера

В сборной 
До дебюта в основной сборной Польши Анджей Бунцоль выступал за молодёжную сборную Польши (до 20 лет), в составе которой, в 1979 году принимал участие в чемпионате мира среди молодёжных команд. Он сыграл на турнире в пяти матчах и занял четвёртое место.

В главной сборной Польши Анджей Бунцоль дебютировал 17 февраля 1980 года в товарищеском матче со сборной Марокко, завершившимся поражением поляков со счётом 0:1. В 1982 году Бунцоль принял участие в чемпионате мира, он сыграл во всех семи матчах своей сборной и забил один гол. На том чемпионате поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2. В 1986 году Бунцоль принял участие в своём втором чемпионате мира. Поляки вышли из группы, но выбыли на стадии 1/8 финала, а сам Бунцоль принял участие лишь в двух матчах. Матч со сборной Англии на том чемпионате, завершившийся поражением Польши со счётом 0:3, стал для Бунцоля последним в составе сборной. После чемпионата мира он эмигрировал в ФРГ и больше никогда не вызывался в национальную сборную. Всего же за сборную Анджей Бунцоль сыграл 51 матч, в которых забил 6 голов.

Достижения 
 Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982
 Обладатель Кубка Неру: 1984

 «Пяст»
 Финалист Кубка Польши: 1978

 «Легия»
 Серебряный призёр чемпионата Польши (2): 1985, 1986

 «Байер 04»
 Обладатель Кубка УЕФА: 1987/88

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 51 матч / 6 голов; 21 победа, 15 ничьих, 15 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте rsssf.com 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Пяст»
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Хомбург»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Футбольные тренеры Польши